Прокопий Иванович Добры́нин (28 февраля 1909, Якутск, Российская империя — 9 октября 1966, Москва, РСФСР, СССР) — советский , Заслуженный деятель искусства Якутской АССР (1947 г.), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957 г.).

Биография 
Родился 28 февраля (13 марта) 1909 года в Якутске в многодетной семье рабочего.

Талант Прокопия впервые был замечен его первым учителем рисования И. Охлопковым.

В 1926 году успешно окончил школу второй ступени.

В 1932 году закончил художественно-технический институт. В 1936 году — Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

На заказ руководства Якутии по моделям Добрынина было пущено на конвейер множество образцов керамической посуды с якутским национальным орнаментом.

Участвовал во Второй мировой войне, старший лейтенант, командир роты 257 осбр, получил ордена «Красной Звезды» и «Отечественной Войны II ст.», а также боевые медали. После тяжелого ранения в 1944 году вернулся в Москву (уволен в запас в 1946 г.), где продолжил свою творческую деятельность. Умер там же 9 октября 1966 года.

Работы 

 «Портрет народного художника Якутии П. П. Романова», 1947
 «Туйаарыма Куо», 1955, фарфор
 «Олонхосут», 1955, майолика
 «Якутка с песцом», 1955, майолика
 «Портрет Л. М. Габышева», 1955, бронза
 «Навеки вместе», 1957, фарфор
 «Портрет народной артистки России А. И. Егоровой», 1960, мрамор
 «Пой, шаман, солнцу!», 1961, майолика
 «Портрет певицы Анегины Ильиной», 1961, бисквит
 «Якут-охотник», 1963, мрамор;
 фонтан «Каменный цветок» (1952—1954)
 фонтан «Золотой колос» (1951—1953; архитектор К. Т. Топуридзе)
 «Иван-царевич», 1947
 «Ненаписанная сказка», 1956
 «Чурумчуку», 1957
 «Конёк-горбунок», 1961
 Композиция «Полевой Цветок с женихом Бэргэном» (1959)

Примечания

Ссылки 
 
 «Вторник» хаһыат, № 18 (1111) 12.05.2009